Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1932, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 30 de Maio de 1932.

Indianapolis 500
1932
Desporto nos Estados Unidos em 1932